Joseph-Mathurin Musset (1749-1831), prêtre et révolutionnaire français ;
 Louis Alexandre Marie de Musset (1753-1839), parrain d’Alfred, homme politique, écrivain et militaire français ;
 Paul de Musset (1804-1880), frère du suivant, écrivain français.
 Alfred de Musset (1810-1857), écrivain romantique français ;
 Georges Musset (1844-1928), historien français ;
 René Musset (1881-1977), géographe français ;
 Lucien Musset (1922-2004), historien français ;
 Alain Musset (1959-), géographe français ;
 Isabelle Musset (1960-), footballeuse internationale française ;
 Christophe Musset (1985-), auteur-compositeur-interprète français.

Autres 
 Signe de Musset, élément de diagnostic en cardiologie.